Hans Holfelder ist der Name folgender Personen:

* Hans Holfelder (Mediziner) (1891–1944), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und SS-Führer
 Hans Holfelder (Jugendfunktionär) (1900–1929), deutscher Jugendfunktionär (Artamane)
 Hans Hermann Holfelder, deutscher Theologe